Karomama (auch Karamama, Karomat, Karoma, Karoama oder Kamama) ist ein altägyptischer Frauenname, der vor allem in der 22. Dynastie verbreitet war:

 Karomama A, Gemahlin von Scheschonq I., Mutter von Osorkon I.
 Karomama B, Königliche Gemahlin, Königstochter, Gebieterin von Ober- und Unterägypten. Tochter von Takelot I., Gemahlin von Osorkon II.
 Karomama C, Königstochter seines Leibes, Tochter von Osorkon II. und Karomama B. Möglicherweise identisch mit Karomama Meritmut I.
 Karomama Meritmut I. (Karomama G Meritmut I.), Gottesgemahlin des Amun, Herrin der Beiden Länder, Gottesverehrerin. Möglicherweise identisch mit Karomama C.
 Karomama Meritmut II. (Karomama D Meritmut II.), Große Königsgemahlin, Gebieterin von Ober- und Unterägypten. Tochter von Namilt (II.) und Tentsepeh. Gemahlin von Takelot II.
 Karomama E, Sängerin des Amun, Tochter von Takelot II.

Literatur 
 Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson, London/ New York 2004, ISBN 0-500-05128-3, S. 211–229.

Einzelnachweise 

Altägyptischer Personenname